Genay ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 im Département Côte-d’Or, siehe Genay (Côte-d’Or)
 in der Métropole de Lyon, siehe Genay (Métropole de Lyon)